Villa Franziska steht für:

 Villa Franziska (Niederlößnitz), eine denkmalgeschützte Villa in Radebeul-Niederlößnitz in Sachsen
 Villa Franziska (Oberlößnitz), eine denkmalgeschützte Villa in Radebeul-Oberlößnitz in Sachsen